Andry steht für:

 Andry (Indiana), Ort im LaPorte County

Andry ist der Familienname folgender Personen:
 Flurin Andry (1928–1995), Schweizer Architekt
 Hansi Andry (1864–1946), österreichische Schriftstellerin
 Nicolas Andry de Boisregard (1658–1742), französischer Mediziner

Siehe auch: 
 Andri